Zenia, genre de plantes de la famille des Fabaceae.
 Zenia, prénom polonais.
 Zenia, court métrage d'Alex Gonzalez.